Генера́л-бас (,  — общий бас), ба́ссо конти́нуо ( — непрерывный бас), цифрованный бас () — басовый голос многоголосного музыкального сочинения с цифрами (обозначающими созвучия — интервалы и аккорды), на основе которых исполнитель строит (в известной мере импровизирует) аккомпанемент.

История 
Генерал-бас окончательно сложился в итальянской музыке конца XVI века. Термин (в форме basso continuato) впервые отмечается в предисловии к сочинению Э. Кавальери «Представление о душе и теле» (1600). Получил всеобщее распространение в гомофонной и полифонической музыке XVII — середины XVIII веков, особенно в эпоху барокко. Начиная с венской классической школы, ограничившей масштаб исполнительского «волюнтаризма», генерал-бас вышел из композиторской практики.

Учебники «о генерал-басе» XVIII—XIX веков излагали практическое учение о (мажорно-минорной) гармонии (практический курс гармонии).

В XX веке генерал-бас возродился в виде «цифровки», то есть сокращённой записи аккомпанемента в джазовой и эстрадной музыке в виде стандартных буквенно-цифровых обозначений основных аккордов и созвучий.

Интерпретация цифрованного basso continuo в англоязычной литературе XX—XXI вв. называется «реализацией» (). Реализация может быть выписана (композитором или музыкальным редактором) в нотах, по которым затем играет исполнитель (известны реализации собственных сочинений А. Скарлатти, Г. Ф. Генделя и других барочных композиторов). Опытные исполнители способны реализовать basso continuo в реальном времени; в таком случае говорят об «импровизации» basso continuo.

См. также 
 Шагающий бас

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Катунян М. И. Нотация бассо континуо: текст и контекст (к истории барочной композиции) // Ars notandi. Нотация в меняющемся мире. М., 1997, с. 63—80.
 Johann Sebastian Bach: Vorschriften und Grundsätze zum vierstimmigen Spielen des General-Bass oder Accompagnement für seine Scholaren in der Music. Leipzig 1738; пер. на англ.: J. S. Bach’s Precepts and principles for playing the thorough-bass or accompanying in four parts. Translated with facsimiles, introduction and explanatory notes by Pamela L. Poulin. Oxford, 1994. ISBN 0-19-816225-1.
 Albrechtsberger J.G. Sämmtliche Schriften über Generalbaß, Harmonie-Lehre und Tonsetzkunst. 3 Bände. 2. sorgfältig revidierte Auflage. Wien: Haslinger, 1837.
 Riemann H. Anleitung zum Generalbaß-Spielen. Handbuch des Generalbass-Spiels 3. Aufl. Leipzig, 1909.
 Freiberg I. Der frühe italienische Generalbass dargestellt anhand der Quellen von 1595 bis 1655. 2 Bände (Bd 1: Traktate und Vorworte; Bd. 2: Notenbeispiele). Hildesheim: Olms, 2004. ISBN 3-487-12689-3 (Bd. 1), ISBN 3-487-12690-7 (Bd. 2).
 Thorough bass // Jackson R. Performance practice. N.Y.: Routledge, 2005, p. 389—395.

Музыкальные термины
Музыка эпохи Возрождения
Музыка эпохи барокко
Теория музыки